

En astronomie
Une réplétion (ou mascon), dans les domaines de l'astronautique et de l'astronomie, est une hétérogénéité d'un astre, qui se traduit par une augmentation locale de son champ gravitationnel. 

Le terme correspondant en anglais est mascon (pour mass concentration : concentration de masse)
.

En médecine 
C'est l'état d'un organe qui est plein (notamment l'estomac).
Ce terme, dans cette acception de remplissage, a été repris par les entomologistes pour désigner l'état des insectes ou des tiques gorgés de sang après leur repas.

Voir aussi 
L'antonyme de réplétion est .

Références